Kedi, film indien de Jyothi Krishna, sorti en 2006
 Kedi, film documentaire turc de Ceyda Torun, sorti en 2016